Takeba est un patronyme japonais, notamment porté par :
 Lisa Takeba, réalisatrice et scénariste japonaise
 , tireuse sportive japonaise
 Yukari Takeba, personnage fictif du jeu vidéo Shin Megami Tensei: Persona 3

Patronyme japonais